Жессюа () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Ален Жессюа (1932—2017) — французький кінорежисер, сценарист і письменник. Він зняв десять фільмів у період з  і до  років.
 Емануель Жессюа — французький кінокомпозитор, що написав музику до французько-російського документального телевізійного фільму «Гулаг» (2012).
 Фредерик Жессюа ( 1967 р.) — французький актор, режисер і продюсер театру і кіно.

Примітки